Turbo () — десятый студийный альбом английской рок-группы Judas Priest, выпущен 14 апреля 1986 года. Диск был записан с июня по декабрь 1985 года на Compass Point Studios в Нассау и смикширован в январе 1986 года на Record Plant Studios в Лос-Анджелесе. Переиздание 2002 года включает в себя два бонус-трека. На этом альбоме группа впервые применила гитарные синтезаторы.

Об альбоме 
После успеха своего предыдущего альбома, Defenders of the Faith, Judas Priest первоначально хотели записать двойной альбом под названием Twin Turbos, но вместо этого выпустили альбом с разделённым материалом с наиболее коммерчески успешными песнями. Несмотря на то, что с момента выпуска альбом продавался хорошо («Turbo» получил статус золотого в июне 1986 года и статус платинового — 24 июля 1989 года), занял 33-е место в хит-параде Великобритании и 17-е — в Billboard 200, реакция поклонников была негативной. Продажи альбома начали падать и последующий тур к Turbo был провален.
Альбом занял 39-ю позицию в списке Top 100 glam/hair Metal Albums of All Time.

Список композиций 
Все песни написаны Робом Хэлфордом, Кей Кей Даунингом и Гленном Типтоном

Бонусы переиздания 2001 года 
 All Fired Up - сессии Turbo
 Locked In - концертная запись в Сент-Луисе, 23 мая 1986 года

Дополнительные факты 
 Оформление обложки альбома было использовано для книги «История поп-музыки от Ветлицкой до Ёлки : 1991—2011»

Участники записи 
 Роб Хэлфорд — вокал;
 Гленн Типтон — гитара;
 Кей Кей Даунинг — гитара;
 Иэн Хилл — бас-гитара;
 Дэйв Холланд — ударные;

 Джефф Мартин — бэк-вокал.

Сертификации 
 RIAA (США) — платиновый. Статус присвоен 24 июля 1989.
 CRIA (Канада) — платиновый. Статус присвоен 30 апреля 1987.

Примечания

Ссылки 
 

Альбомы Judas Priest
Альбомы Columbia Records
Альбомы глэм-метала
Альбомы, сертифицированные как платиновые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Альбомы, сертифицированные как платиновые Канадской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Альбомы на английском языке